Oracle Challenger Series – Newport Beach 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2018 z cyklu Oracle Challenger Series – Newport Beach rozgrywany w dniach 22–28 stycznia 2018 roku w Newport Beach na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 150 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018
2018 w tenisie ziemnym
2018 w Kalifornii
Turnieje tenisowe w Stanach Zjednoczonych
Sport w Kalifornii